Брен-сюр-Алло́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 125 км на схід від Нанта, 55 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 804 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 1983,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Брен-сюр-Аллонн на сайті французького Національного інституту географії
 Брен-сюр-Аллонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Брен-сюр-Аллонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара